Jupille (Luxemburg), een dorpje in Hodister, een deelgemeente van de gemeente Rendeux in de Belgische provincie Luxemburg.
 Jupille-sur-Meuse, een deelgemeente van Luik.